A Royal Society kifejezés jelentései:

 Royal Society (Királyi Természettudományos Akadémia), Egyesült Királyság
 Royal Society for Asian Affairs, Egyesült Királyság
 Royal Society for Protection of Nature, Bhutan
 Royal Society for the Conservation of Nature, Jordánia
 Royal Society for the Prevention of Accidents, Egyesült Királyság
 Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Egyesült Királyság
 Royal Society for the Promotion of Health, Egyesült Királyság
 Royal Society for the Protection of Birds, Egyesült Királyság
 Royal Society of Antiquaries of Ireland
 Royal Society of Arts, Egyesült Királyság
 Royal Society of British Artists, Egyesült Királyság
 Royal Society of Canada, Kanada
 Royal Society of Chemistry, Egyesült Királyság
 Royal Society of Edinburgh, Skócia
 Royal Society of Literature, Egyesült Királyság
 Royal Society of Marine Artists, Egyesült Királyság
 Royal Society of Medicine, Egyesült Királyság
 Royal Society of Miniature Painters Sculptors and Gravers, Egyesült Királyság
 Royal Society of Musicians, Egyesült Királyság
 Royal Society of New South Wales, Ausztrália
 Royal Society of New Zealand
 Royal Society of Painter-Printmakers, Egyesült Királyság
 Royal Society of Portrait Painters, Egyesült Királyság
 Royal Society of Queensland, Ausztrália
 Royal Society of Sciences and Letters in Gothenburg, Svédország
 Royal Society of Sciences in Uppsala, Svédország
 Royal Society of South Australia
 Royal Society of St George, Anglia
 Royal Society of Tasmania, Ausztrália
 Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
 Royal Society of Ulster Architects, Észak-Írország
 Royal Society of Victoria, Ausztrália
 Royal Society of Western Australia
 Royal Society of Wildlife Trusts, Egyesült Királyság